Șieu bezeichnet:

 Șieu (Fluss) (deutsch Schogen), Fluss in Rumänien
 Șieu (Bistrița-Năsăud), Gemeinde im Kreis Bistrița-Năsăud in Rumänien
 Șieu (Maramureș), Gemeinde im Kreis Maramureș in Rumänien

Sieu ist der Familienname oder ein Namensteil folgender Personen:

 Sieu Heng (1922–1975), kambodschanischer Führer der kommunistischen Partei